Шеметилло — фамилия:

 Шеметилло, Анатолий Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 8 июля 1915.
 Шеметилло, Николай Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 10255; 30 августа 1869.